Standard Motor Vehicle Company steht für:

 Standard Motor Vehicle Company (Kalifornien), US-amerikanischer Hersteller von Kraftfahrzeugen (1901–1902)
 Standard Motor Vehicle Company (New Jersey), US-amerikanischer Hersteller von Kraftfahrzeugen (1900–1901)